Ytterbyn kan syfta på:
Ytterbyn, Vännäs kommun – en småort i Vännäs kommun
Ytterbyn, Sandvikens kommun – en småort i Järbo socken i Sandvikens kommun
Ytterbyn, Kalix kommun – en by i Kalix kommun, se Nyborg, Kalix

Se även 
Ytterby